Європейські ігри 2019 — мультиспортивна подія, що проходила у Мінську, Білорусь із 21 по 30 червня 2019.

Медальний залік 
Медальна таблиця взята з даних Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Сім країн не отримали жодної медалі:
 Албанія,  Андорра,  Ісландія,  Ліхтенштейн,  Мальта,  Монако і  Північна Македонія.

Виступ збірної України 
На Європейських іграх, що завершилися у Мінську, збірна України посіла 3-є загальнокомандне місце, завоювавши 51 медаль (16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових)

Див. також 
 Список призерів Європейських ігор 2019

Примітки

Посилання 
 

Європейські ігри 2019
Таблиці медалей Європейських ігор